Constellation (film), Amerikaanse film uit 2005 
 Lockheed Constellation, een viermotorig propellervliegtuig
 Constellationprogramma, een Amerikaans ruimtevaartproject
 Constellation Records, een Canadees onafhankelijk platenlabel